Bröde bzw. Broede ist der Name von

 Friedrich Broede (1890–1935), deutscher Kommunist
 Matthias Bröde (* ?), deutscher Jazzmusiker
 Paul Bröde (1912–?), deutscher Kommunist